Karlstraße steht für:
 Karlstraße (Fürth), siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/K #Karlstraße
 Karlstraße (Karlsruhe), siehe Liste der Kulturdenkmale in Karlsruhe-Innenstadt-West #Karlstraße
 Karlstraße (Radebeul)
 Karlstraße (Weimar)
 Karlstraße (Wolfenbüttel), siehe Liste der Baudenkmale in Wolfenbüttel

 Obere Karlstraße (Erlangen), siehe Liste der Baudenkmäler in Erlangen/O #Obere Karlstraße
 Untere Karlstraße (Erlangen), siehe Liste der Baudenkmäler in Erlangen/U #Untere Karlstraße

Siehe auch:

 Campus Karlstraße, siehe Hochschule für angewandte Wissenschaften München #Campus Karlstraße